Valdastillas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valdastillas (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Valdastillas (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar